Joasch ist der Name folgender biblischer Personen:

 Joasch (Israel) (†  um 787 v. Chr.), König von Israel
 Joasch (Juda) († um 800 v. Chr.), König von Juda
 Joasch (Vater Gideons), Vater des Richters Gideon

Siehe auch:
 Joasch-Inschrift, althebräische Inschrift
 Joas